Marseilleveyre est une zone non urbanisée entre les villes de Marseille et de Cassis, dont le nom est utilisé notamment pour :
 le massif de Marseilleveyre ;
 la calanque de Marseilleveyre ;
 le Lycée Marseilleveyre (lycée pilote et collège de Marseille).